Sidama (auch Sidamo) steht für:

 Sidama (Volk), eine ethnische Gruppe in Äthiopien
 Sidama (Sprache), eine Sprache in Äthiopien
 Sidama (Region), eine Verwaltungsregion in Äthiopien
 Sidamo (Provinz), eine ehemalige Provinz in Äthiopien
 Sidamo (Kaffeesorte), eine Arabica-Kaffeesorte, die in der Region Sidamo im Hochland von Äthiopien wächst